Cantonul Noroy-le-Bourg este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Autrey-lès-Cerre || align="right" | 155 || align="right" | 70110 || align="right" | 70040
|-
| Borey || align="right" | 225 || align="right" | 70110 || align="right" | 70077
|-
| Calmoutier || align="right" | 225 || align="right" | 70240 || align="right" | 70111
|-
| Cerre-lès-Noroy || align="right" | 169 || align="right" | 70000 || align="right" | 70115
|-
| Colombe-lès-Vesoul || align="right" | 405 || align="right" | 70000 || align="right" | 70162
|-
| Colombotte || align="right" | 48 || align="right" | 70240 || align="right" | 70164
|-
| Dampvalley-lès-Colombe || align="right" | 112 || align="right" | 70000 || align="right" | 70199
|-
| La Demie || align="right" | 66 || align="right" | 70000 || align="right" | 70203
|-
| Esprels || align="right" | 678 || align="right" | 70110 || align="right" | 70219
|-
| Liévans || align="right" | 111 || align="right" | 70240 || align="right" | 70303
|-
| Montjustin-et-Velotte || align="right" | 125 || align="right" | 70110 || align="right" | 70364
|-
| Neurey-lès-la-Demie || align="right" | 344 || align="right" | 70000 || align="right" | 70381
|-
| Noroy-le-Bourg || align="right" | 485 || align="right" | 70000 || align="right" | 70390
|-
| Vallerois-le-Bois || align="right" | 253 || align="right" | 70000 || align="right" | 70516
|-
| Vallerois-Lorioz || align="right" | 206 || align="right" | 70000 || align="right" | 70517
|-
| Villers-le-Sec || align="right" | 483 || align="right" | 70000 || align="right" | 70563
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône